De Beker van Finland 2008 (Fins: Suomen Cup) was de 54ste editie van de strijd om de Beker van Finland. Het voetbaltoernooi begon op 1 april 2008 met de eerste ronde en eindigde op 1 november 2008 met de finale in het Finnair Stadium in Helsinki. Het toernooi werd gewonnen door HJK Helsinki dat in de finale Honka met 2-1 versloeg en daarmee voor de tiende keer in de clubgeschiedenis de beker won.

Deelnemende teams

Eerste ronde 
De loting voor deze ronde vond plaats op 11 maart 2008. Exact 100 teams werden geloot voor vijftig wedstrijden in deze ronde, terwijl de overige teams een bye kregen. De wedstrijden werden gespeeld tussen 1 april en 10 april 2008.

Tweede ronde 
De loting voor deze ronde vond plaats op 11 maart 2008. De wedstrijden werden gespeeld tussen 2 april en 25 april 2008.

Derde ronde 

De loting voor deze ronde vond plaats op 11 april 2008. De wedstrijden werden gespeeld tussen 19 april tot 6 mei, 2008.

Vierde ronde 

De loting voor deze ronde vond plaats op 23 april 2008. De wedstrijden werden gespeeld tussen 6 mei en 30 mei 2008.

Vijfde ronde 

De loting voor deze ronde vond plaats op 20 mei 2008. De wedstrijden werden gespeeld tussen 1 juni en 11 juni 2008.

Zesde ronde 

De loting voor deze ronde vond plaats op 12 juni 2008. De wedstrijden werden gespeeld op 19 juni. behalve de wedstrijd tussen Atlantis FC - TPS die werd gespeeld op 17 juni

Zevende ronde 

De loting voor deze ronde vond plaats op 22 juni 2008. De eerste zes wedstrijden werden gespeeld op 2 juli. De andere twee wedstrijden vond plaats op 9 juli.

Kwartfinale 
De loting voor de kwartfinale vond plaats op 14 juli 2008. De eerste drie wedstrijden werden gespeeld op 7 augustus. De wedstrijd tussen FC Honka en Tampere United werd uitgesteld door de deelname van Tampere United aan de UEFA Champions League 2008/09.

Halve finale

Finale

Zie ook
Veikkausliiga 2008
Fins voetbalelftal in 2008

2008
Finland